Барретт () — англо-ірландське прізвище, топонім або пов'язані з ними інші назви.

Особистості 
 Барретт (прізвище) — відомі особи з таким прізвищем

Топоніми 

 Барретт — місто, штат Міннесота
 Барретт Тауншип — селище в окрузі Монро, штат Пенсільванія
 Барретт — переписна місцевість, штат Техас

Barrett Firearms 
 Barrett Firearms — американська компанія виробник вогнепальної зброї.
 Ронні Барретт — засновник компанії Barrett Firearms.

Продукція 
 Barrett M468
 Barrett REC7
 Barrett M82
 Barrett M90
 Barrett M95
 Barrett M98
 Barrett M98B
 Barrett M99
 Barrett XM109
 Barrett XM500
 Barrett MRAD
 .416 Barrett

Інше 
 111558 Барретт — астероїд.

Див. також 
 Барети